МЮ — акронім кирилицею, який має кілька значень:
 Міністерство юстиції — урядовий орган, що займається регуляцією нормативно-правової діяльності в державі.
 Манчестер Юнайтед — англійський футбольний клуб.

Див. також 
 Мю (літера)